Cerkev sv. Andreja je ime več cerkva:

Slovenija 

 glej Seznam cerkva v Sloveniji (A)#Andrej

Avstrija 

 Cerkev sv. Andreja, Šentandraž v Labotski dolini, nekdanja stolnica Lavantinske škofije

Italija 

 Bazilika sv. Andreja, Mantova
 Bazilika sv. Andreja, Vercelli